Bouloc kan syfta på:

 Bouloc, Haute-Garonne, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Bouloc, Tarn-et-Garonne, fransk kommun i departementet Tarn-et-Garonne
 Villeneuve-lès-Bouloc, fransk kommun i departementet Haute-Garonne